Ribeirão dos Patos é um rio brasileiro do estado de São Paulo.

Deságua no rio Tietê, junto ao lago da barragem Três Irmãos, abaixo da Usina Hidrelétrica Mário Lopes Leão.

Patos